== T ==

 

== Ț ==

 

== U ==

 

Râuri din România
Liste legate de România